Herschmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Herschmann (1895–??), österreichischer Ringer

 Nicole Herschmann (* 1975), deutsche Bobfahrerin
 Otto Herschmann (1877–1942), österreichischer Schwimmer, Fechter und Sportfunktionär

Herschmann steht für
 den deutschen Ortsnamen von Heřmaň, Okres Písek, Tschechien
 den ersten Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Columbia Engineering Works

siehe auch: Hirschmann, Herrschmann